«Преде́льная глубина́» () — остросюжетный кинофильм 2005 года о борьбе с наркомафией. Фильм вышел сразу на видео в США 31 мая 2005 года.

Сюжет 
Агент по борьбе с терроризмом Крис Коди (Стивен Сигал) был освобождён по особому распоряжению Президента США для выполнения ответственного задания. Он вместе со своей командой должен расследовать убийство посла США в одной из стран Латинской Америки. Однако после высадки группы на пустынном берегу всё идёт не так, как задумано.

В ролях

Ссылки 
 
 

Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы-боевики США
Фильмы на английском языке
Фильмы Болгарии 2005 года
Фильмы-боевики Болгарии
Фильмы Великобритании 2005 года
Фильмы-технотриллеры